Le château de la Renaudie est le nom que se partagent plusieurs châteaux français du département de la Dordogne :

Château de la Renaudie, situé à Lembras
Château de la Renaudie (ruines du), à Saint-Front-la-Rivière
Château de la Renaudie, à Saint-Privat-des-Prés

Renaudie